Le mot olla est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier) d'un nom latin féminin signifiant « marmite, pot en terre », et le mot ollas une autre déclinaison (l'accusatif pluriel).

Les mots olla et ollas sont aussi le singulier et le pluriel d'un nom espagnol également féminin, de même sens.

Sciences et techniques 
 En agriculture, les ollas sont des pots en argile cuits à basse température, employés pour l'irrigation par jarre.
 En taxonomie, le mot olla est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces animales et végétales, comme l'escargot de mer Cymbium olla ou le champignon .

Sciences humaines et sociales 
  est une glose interlinéaire découverte à Oxford (Angleterre) en 1932, la plus vieille phrase connue en vieux néerlandais.

Culture et société

Cinéma 
 Olla est un film français réalisé par Ariane Labed, sorti en 2019.

Alimentation 
 L' est une spécialité culinaire espagnole comprenant toutes sortes de viandes.
 La  est un ragoût ou une soupe traditionnelle catalane, à base de viande et de légumes.

Monuments 
 La Olla Monumental est un surnom du stade Général Pablo Rojas, à Asuncion (Paraguay).

Patronyme 

 Nadia Olla (2000-), une footballeuse internationale néo-zélandaise ;
 Paulinus Yan Olla (1963-), un prélat indonésien, évêque de Tanjung Selor depuis 2018 ;
 Victoria Borisova-Ollas (1969-) est une compositrice russo-suédoise.

Toponyme

Espagne 
 Garganta la Olla, une commune de la province de Cáceres (Estrémadure) ;
 , un village de la commune de Ponferrada (province de León, Castille-et-León) ;

États-Unis 
 Olla, une ville de la paroisse de La Salle (Louisiane) ;

Mexique 
 la cueva de la Olla, un site archéologique situé environ  au sud-est de Nuevo Casas Grandes (Chihuahua) ;

Venezuela 
 Ollas de Caramacate ou Las Ollas, une ville de la municipalité de San Casimiro (État d'Aragua),
 Ollas de Caramacate, l'une des quatre paroisses civiles de San Casimiro, dont la ville précédente est le chef-lieu.

Notes et références 

Épithète spécifique